Le mura di Gerico (The Walls of Jericho) – film del 1948 diretto da John M. Stahl
 Le mura di Gerico (Joshua and the Battle of Jericho)  – film del 1978 diretto da James L. Conway